André Alavoine (1843-1909), imprimeur et communard français ;
 Gustave Alavoine (1824-1869), architecte français ;
 Jean Alavoine (1888-1943), cycliste français ;
 Jean-Antoine Alavoine (1777-1834), architecte français ;